Menka ist der Name folgender Personen:
 Menka (Wesir), altägyptischer Wesir
 Menka (Königin), ägyptische Königin der späten 2. Dynastie